Broeckx ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Broeckx (* 1961), belgischer Tänzer und Tanzlehrer
 Joseph Broeckx (* 1951), belgischer Kanute
 Paul Broeckx (* 1953), belgischer Kanute
 Stig Broeckx (* 1990), belgischer Radsportler

Siehe auch:
 Brox
 Brocks
 Brooks